Hryschyne (, russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hryschyne (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk
 Hryschyne (Perwomajske), Dorf im Rajon Perwomajske, Autonome Republik Krim 
 Hryschyne (Romny), Dorf im Rajon Romny, Oblast Sumy
 Hryschyne (Polohy), Dorf im Rajon Polohy, Oblast Saporischschja